Eucorydia — рід тарганів родини Corydiidae. Представники роду поширені в Азії.

Класифікація 
 Eucorydia aenea (Brunner von Wattenwyl, 1865)
 Eucorydia asahinai Yanagisawa, Sakamaki, Jantarit & Shimano, 2021
 Eucorydia coerulea (Shelford 1906)
 Eucorydia forceps (Hanitsch 1915)
 Eucorydia donanensis Yanagisawa, Hiruta, Sakamaki, Liao & Shimano, 2021
 Eucorydia gemma Hebard 1929
 Eucorydia hilaris (Kirby, W. F. 1903)
 Eucorydia multimaculata Bruijning 1948
 Eucorydia ornata (Saussure 1864)
 Eucorydia paucipilosa Woo, Guo & P. Feng 1986
 Eucorydia purpuralis (Kirby, W. F. 1903)
 Eucorydia tokaraensis Yanagisawa, Hiruta, Sakamaki, Liao & Shimano, 2021
 Eucorydia tristis Hanitsch 1929
 Eucorydia westwoodi (Gerstaecker 1861)
 Eucorydia xizangensis Woo & P. Feng 1988
 Eucorydia yasumatsui Asahina 1971
 Eucorydia yunnanensis Woo, Guo & P. Feng 1986

Примітки

Посилання 
 Eucorydia at insectoid.info

Таргани
Роди тарганів